Drumstel, een muziekinstrument
 Drum (shag), een merk shag